Antipas ist Personenname des
Herodes Antipas
Heiligen Antipas von Pergamon
Ortsname
Antipas (Philippinen)